Ryan Bailey (atleet) (1989), Amerikaans atleet
 Ryan Bailey (waterpoloër) (1975), Amerikaans waterpoloër